Olsdorf ist

 eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, siehe Olsdorf (Eifel)
 ein Ortsteil der Gemeinde Alfter im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Olsdorf (Alfter)

Siehe auch: Ohlsdorf